Фрідріх-Август () — німецьке складене ім'я.

Пероналії 
 Фрідріх-Август І (1670 — 1733) — курфюрст Саксонії, король Польщі.
 Фрідріх-Август ІІ (1696 — 1763) — курфюрст Саксонії, король Польщі.
 Фрідріх Август I Ольденбурзький (1711— 1785) — князь-єпископ Любекський з династії Гольштейн-Готторпів.
 Фрідріх Август II (1797 — 1854) — король Саксонії з династії Веттінів.
 Фрідріх Август Кекуле (1829 — 1896) — німецький хімік.
 Фрідріх Август III (1865 — 1932) — король Саксонії з династії Веттінів.
 Фрідріх Август фон Каульбах (1850 — 1920) — німецький художник.

Див. також 
 Фрідріх
 Фрідріх-Вільгельм